Nikki (cantora)
 Nikki (álbum)
 Nikki (série de televisão)

Desambiguação